Села:
 Липівка — Вінницька область, Томашпільський район
 Липівка — Донецька область, Бахмутський район
 Липівка — Житомирська область, Житомирський район
 Липівка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Рогатинська міська громада
 Липівка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Тисменицька міська громада
 Липівка — Київська область, Бучанський район
 Липівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Липівка — Сумська область, Роменський район
 Липівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Липівка — Хмельницька область, Шепетівський район
 Липівка — Чернігівська область, Сновський район

 Липівка — колишнє село у Дворічанському районі Харківської області.
Селище:
 Липівка — Львівська область, Стрийський район

 Липівка — колишнє село в Сумській області, Сумському районі.